Пьярио () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.

Население составляет 1060 человек (2008 г.), плотность населения составляет 704 чел./км². Занимает площадь 1 км². Почтовый индекс — 24020. Телефонный код — 0346.

Покровителем коммуны почитается святой Антоний Великий, празднование 17 января.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.piario.bg.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/